Сезон 2022/23 е 31-ият сезон на Манчестър Юнайтед във Висшата лига и техният 48-и пореден в топ дивизията на английския футбол.

Освен във Висшата лига отборът ще се състезава в Купата на Англия, Купата на лигата и Лига Европа.

Треньор на отбора от началото на сезона е Ерик тен Хаг.

На 26 февруари 2023 отборът печели първия си трофей от шест години насам като побеждава Нюкасъл Юнайтед в турнира за Купата на лигата.

Предсезонна подготовка и приятелски мачове

Висша лига

Лига Европа

Групова фаза

Елиминационна фаза

Купа на Англия

EFL Купа на лигата

Трансфери

Привлечени

Напуснали

Под наем

Привелечени

Вън

Бележки

Източници 

Манчестър
ФК Манчестър Юнайтед по сезон
Сезон 2022/23 във футбола